Mužská dvouhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2018 probíhala v polovině února 2018. Do singlové soutěže rotterdamského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga, který odstoupil v důsledku poranění harmstringů levého stehna.

Nejvýše nasazený Švýcar Roger Federer si díky postupu do semifinále zajistil návrat na pozici světové jedničky, na níž strávil rekordních 302 týdnů kariéry a kde vystřídal Rafaela Nadala. Poprvé čelu klasifikace vévodil již v únoru 2004 a naposledy jej opustil během listopadu 2012. Světovou jedničkou se tak 19. února 2018 stal po 5 letech a 106 dnech, což znamenalo nejdelší období mezi dvěma postaveními na 1. místě. Zároveň se v 36 let, 6 měsících a 11 dnech stal nejstarší mužskou světovou jedničkou, když překonal věkový rekord tehdy 33letého Andreho Agassiho.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Roger Federer, jenž ve finále za 58 minut zdolal bulharskou turnajovou dvojku Grigora Dimitrova po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2, když v duelu nečelil ani jedné brejkové hrozbě. V probíhající sezóně si po triumfu na Australian Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo 97. singlový titul na okruhu ATP Tour, respektive 146. finále. V sezóně udržel neporazitelnost, čítající po finále 12 utkání a navázal na trofeje z Hopman Cupu a melbournského majoru. Z Rotterdamu si po ročnících 2005 a 2012 odvezl třetí titul.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2018
ATP World Tour 2018